Boa Esperança ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Boa Esperança (Espírito Santo)
 Boa Esperança (Minas Gerais)
 Boa Esperança (Paraná)
 Boa Esperança do Iguaçu
 Boa Esperança do Sul

Siehe auch:
 Boa-Esperança-Stausee, ein Stausee in Brasilien